Die 75. Rallye Großbritannien (Wales) war der 12. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2019. Sie dauerte vom 3. bis zum 6. Oktober 2019 und es wurden insgesamt 21 von geplanten 22 Wertungsprüfungen (WP) gefahren. Die 20. WP musste aus Sicherheitsgründen abgesagt werden.

Bericht 
Am Freitag hatte bei nassen Bedingungen zunächst Ott Tänaks Teamkollege Kris Meeke (Toyota) die Führung übernommen, während Tänak nach einem Fahrfehler bei der ersten WP am Donnerstagabend Zeit aufholen musste. Das gelang dem Esten im Verlauf des Freitags, nach der zehnten WP übernahm er die Spitze im Gesamtklassement und gab diese nicht mehr ab.

Thierry Neuville gelang mit Rang zwei das erste Podiumsresultat seit der Rallye Portugal im Mai. Die Hoffnungen des Hyundai-Fahrers den WM-Titel zu gewinnen nach vier zweiten Plätzen (2013, 2016, 2017 und 2018) sind auf ein Minimum gesunken im Verlauf der Saison.

Einmal mehr konnte Sébastien Ogier (Citroën) das Tempo von Tänak nicht mithalten, der Franzose wurde am Ende dritter in Wales. Aus eigener Kraft kann Ogier seinen siebten WM-Titel in Folge nicht mehr gewinnen.

Stark zurück meldete sich Elfyn Evans (M-Sport) bei seiner Heimrallye. Er musste wegen einer Rückenverletzung zuletzt drei WRC-Läufe auslassen. Der Waliser gewann sieben WP und damit mehr als jeder andere Fahrer. Um den Sieg konnte er aber nicht mitkämpfen. Nachdem Evans am Freitag bei der dritten WP einem Ausrutscher hatte und die Radaufhängung beschädigte verlor er rund 40 Sekunden, letztlich kam er auf Rang fünf ins Ziel.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 53 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 
 Offizielle Seite: https://www.wrc.com/
 Offizielle Seite: https://www.walesrallygb.com/

Einzelnachweise 

Großbritannien
2019